Hulsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hulsjön, Småland, sjö i Hylte kommun,  (9,38 ha)
Hulsjön (Fänneslunda socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Hulsjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Hulsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Hulsjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Hulsjön, Östergötland, sjö i Valdemarsviks kommun,  (86,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn